

Geografia 
 Castiglioni – frazione del comune italiano di Arcevia
 Castiglioni – frazione del comune italiano di Castignano
 Castiglioni – frazione del comune italiano di Colli a Volturno
 Castiglioni – frazione del comune italiano di Nocera Umbra
 Castiglioni – frazione del comune italiano di Poggibonsi
 Castiglioni – frazione del comune italiano di Sassoferrato
 Rifugio Castiglioni E. all'Alpe Devero – frazione del comune italiano di Baceno
 Rifugio Marmolada – Castiglioni – frazione del comune italiano di Canazei

Persone 

 Fratelli Achille Castiglioni, Livio Castiglioni  e Pier Giacomo Castiglioni – architetti e designer italiani
 Fratelli Angelo e Alfredo Castiglioni – archeologi, etnologi e antropologi italiani
 Branda Castiglioni – cardinale e umanista italiano
 Camillo Castiglioni – imprenditore, banchiere e finanziere italiano
 Claudio Castiglioni – imprenditore italiano alla guida di Cagiva
 Elisa Castiglioni – scrittrice italiana
 Ermenegildo Castiglioni – commerciante di spiriti italiano e mazziniano
 Ettore Castiglioni – alpinista e antifascista italiano
 Francesco Saverio Castiglioni – Papa Pio VIII
 Giacomo Castiglioni – art director italiano
 Giannino Castiglioni – pittore e scultore italiano
 Giovanni Castiglioni – imprenditore industriale italiano e fondatore di Cagiva
 Goffredo Castiglioni – Papa Celestino IV
 Joseph Castiglioni – ginnasta francese
 Luigi Castiglioni – latinista, filologo classico e accademico italiano
 Luigi Castiglioni – botanico e politico italiano
 Piero Castiglioni – light designer italiano
 Zanone Castiglioni – vescovo italiano

Altro 
 Castiglioni – famiglia nobile italiana
 Palazzo Bonacolsi (ora Castiglioni) – storico edificio di Mantova, sito in Piazza Sordello
 Palazzo Castiglioni – storico edificio di Milano
 Casa Castiglioni – storico edificio di Busto Arsizio

Pagine correlate 
 Castiglion
 Castiglione